Баффет () — англійське прізвище.

Відомі носії: 

 Говард Баффет (. 1954) — американський філантроп, фотограф і фермер.
 Джиммі Баффет (. 1946) — американський музикант.
 Воррен Баффет (. 1930) — американський інвестор, один з найбагатших людей світу.

Див. також 
 Бюффе